Арцви́к Мнацака́новна (Маца́ковна) Арутюня́н (; 22 декабря 1929, село Шаумян Эчмиадзинского района Армянской ССР — дата и место смерти не установлены) — армянский советский хлопковод, передовик сельскохозяйственного производства. Герой Социалистического Труда (1951).

Биография 
Арцвик Мнацакановна Арутюнян родилась 22 декабря 1929 года в селе Шаумян Эчмиадзинского района Армянской ССР (ныне в Армавирской области Республики Армения) в семье сельского рабочего.

Получила среднее образование в сельской школе Шаумяна, которую закончила в 1946 году. Состояла в ВЛКСМ. Ещё в школьные годы Арутюнян принимала участие в работах местного колхоза: в каникулярное время она занималась садоводством и хлопководством, помогая своим родителям. После окончания школы в 1946 году Арутюнян перешла на работу в хлопководческое звено колхоза имени Шаумяна. Перевыполняя намеченные производственные планы и проявив себя с лучшей стороны, в том же 1946 году Арутюнян была назначена звеньевой хлопководческого звена. Следуя агротехническим правилам выращивания хлопчатника, звено Арутюнян своевременно использовало удобрения, выполняло работы по разрыхлению почвы и орошению, кроме того, уделялось особое внимание обеспечению необходимого количества растений на каждом гектаре земли. К 1950 году с каждого гектара на площади 6 гектаров звено под руководством Арутюнян получило рекордный урожай — 73,4 центнера высококачественного хлопка.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июля 1951 года за получение высокого урожая хлопка в 1950 году на поливных землях при выполнении колхозом обязательных поставок и контрактации по всем видам сельскохозяйственной продукции, натуроплаты за работы МТС и обеспеченности семенами всех культур для весеннего сева 1951 года Арцвик Мнацакановне Арутюнян было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В дальнейшие годы звено Арутюнян продолжало получать высокие урожаи хлопка, побеждало в соревнованиях хлопководов. 18—21 февраля 1958 года Арцвик Арутюнян участвовала во Всесоюзном совещании хлопкоробов. В том же году она вступила в КПСС. К 1959 году звено под руководством Арутюнян в очередной раз перевыполнило намеченные планы по сдачи государству урожаев хлопка. За достижение высоких результатов Арутюнян была награждена медалями «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие», а также золотой и серебряной медалями ВДНХ СССР.

Арцвик Мнацакановна Арутюнян вела активную общественную деятельность. Она избиралась депутатом Верховного Совета Армянской ССР IV—V созывов от Шаумянского избирательного округа № 193. На 23-м (1961) и 24-м (1964) пленумах ЦК КП Армении Арцвик Арутюнян была избрана кандидатом в члены ЦК КП Армении. Она являлась кандидатом в члены ЦК ЛКСМ Армении, членом Эчмиадзинского районного комитета ЛКСМ Армении. Арутюнян также являлась членом Советского комитета защиты мира, делегатом XXII съезда КПСС.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 25 июля 1951 года, орден Ленина и медаль «Серп и Молот») — за получение высокого урожая хлопка в 1950 году на поливных землях при выполнении колхозом обязательных поставок и контрактации по всем видам сельскохозяйственной продукции, натуроплаты за работы МТС и обеспеченности семенами всех культур для весеннего сева 1951 года.
 Медаль «За трудовую доблесть» (7.03.1960).
 Медаль «За трудовое отличие».
 Золотая медаль ВДНХ СССР.
 Серебряная медаль ВДНХ СССР.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Кандидаты в члены ЦК КП Армении
Депутаты Верховного Совета Армянской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Армянской ССР 5-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС